Бо "Ро́нни" Михаэ́ль Пе́рссон (; ) — шведский спортсмен-паралимпиец.

Как паралимпийский горнолыжник (в классе LW10) выступал на зимних Паралимпийских играх 1998 (завоевал бронзовую медаль; на церемонии открытия Игр нёс флаг спортивной делегации Швеции) и 2006 (завоевал три серебряные и одну бронзовую медали).

Во время подготовки к Зимним Паралимпийским играм 2006, где он планировал завоевать золото и завершить спортивную карьеру, он получил тяжелую травму, чуть не умер от инфекции и заражения крови. Больше не выступал как горнолыжник, с 2013 занялся кёрлингом на колясках.

В составе сборной Швеции участник зимних Паралимпийских игр  (заняли десятое место) и  (серебряные призёры), а также . Чемпион Швеции (2015, 2016, 2017).

В кёрлинге на колясках играет на позициях второго и третьего.

Достижения 
Паралимпийский горнолыжный спорт:
 Зимние Паралимпийские игры: 1998 (1 бронза), 2002 (3 серебра, 1 бронза).

Кёрлинг на колясках:
 : серебро ().
 : серебро (), бронза ().
 : золото (2015, 2016, 2017), серебро (2020), бронза (2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты на колясках
Кёрлингисты Швеции
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2022 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2022 года
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Горнолыжники Швеции
Горнолыжники на зимних Паралимпийских играх 1998 года
Горнолыжники на зимних Паралимпийских играх 2002 года
Спортсмены нескольких видов спорта